Soldado (Sicario: Day of the Soldado) – film del 2018 diretto da Stefano Sollima
 Juan Soldado – santo messicano
 Roberto Soldado – calciatore spagnolo

Pagine correlate 
 El soldado